brandewijn (drank) (Engels: brandy), een drank
Brandy (zangeres), een Amerikaanse zangeres
Brandy (lied), een nummer van Scott English uit 1971, in 1974 door Barry Manilow gecoverd als Mandy